ima više značenja.

 2-Oksoglutaratna karboksilaza, enzim
 Kanadska fondacija za inovaciju, finansijsko telo